Байра́м (с тюрк. — праздник):
 Байрам — часть названия главных тюркских, исламских и некоторых светских праздников.
 Ураза-байрам — исламский праздник окончания поста в месяц Рамадан (Рамазан).
 Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам.

Фамилия 
 Байрам, Сэм (род. 1993) — английский футболист.

Топоним 
 Байрам — село, Хасавюртовский район, Дагестан.
 Байрам — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, США.

Название 
 Байрам — народный ансамбль танца.

См. также 
 Байрамали — город в Марыйском велаяте Туркмении.
 Байрамия — тарикат.
 Байрамлы — село в Шамкирском районе Азербайджана.
  Байрамча